Papuaia är ett släkte av tvåvingar. Papuaia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Papuaia